Biel/Bienne (en francès Bienne, en alemany Biel), municipi del cantó de Berna, cap del districte de Bienne, Suïssa.
 Llac de Bienne, llacs al peu del massís del Jura.
 Districte de Bienne, un dels 26 districtes del Cantó de Berna, Suïssa.
 Districte administratiu de Bienne, un dels 10 Districtes administratius del Cantó de Berna a Suïssa.

Vegeu també 
 Vienne